Дудар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 8 км². Население — 335 человек (на 2010 год). Расстояние — 12 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Datos socioeconómicos de Dúdar en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
 Situación de Dúdar en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

Муниципалитеты Гранады